Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг були чинними чемпіонками, але цього разу виступали з іншими партнерками. Казалс грала в парі з Вірджинією Вейд але не змогла захистити свій титул, оскільки в півфіналі їх перемогли Джуді Далтон і Франсуаза Дюрр.

Кінг і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши Далтон і Дюрр з рахунком 6–2, 4–6, 6–3.

Сіяні пари 

  Біллі Джин Кінг /  Бетті Стов (чемпіонки)
  Розмарі Казалс /  Вірджинія Вейд (півфінал)
  Джуді Далтон /  Франсуаза Дюрр (фінал)
  Івонн Гулагонг /  Нелл Трумен (2 коло)

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Примітки

Посилання 

Жінки, парний розряд
Вімблдонський турнір
Вімблдонський турнір